|}

Die Bahnstrecke Sibiu–Vințu de Jos ist eine Hauptbahn in Rumänien. Sie verläuft im Südwesten Siebenbürgens, am Nordrand der Transsilvanischen Alpen.

Geschichte 
Während der Entstehung lag die Bahnstrecke auf dem Territorium Ungarns innerhalb der habsburgischen Doppelmonarchie.
1872 wurde Sibiu (deutsch Hermannstadt, ungarisch Nagyszeben) durch die von Copșa Mică (dt. Kleinkopisch, ung. Kiskapus) führende Strecke an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Betrachtet von der ungarischen Hauptstadt Budapest, war der Schienenweg nach Sibiu jedoch recht umständlich. Um die Strecke dorthin zu verkürzen, entschloss sich die ungarische Regierung zum Bau einer Bahnlinie, die vom Ort Vințu de Jos (dt. Unterwinz, ung. Alvincz) an der Bahnstrecke Arad–Alba Iulia über Sebeș (dt. Mühlbach, ung. Szász-Sebes) direkt nach Sibiu führte. Der Schienenweg von Vințu de Jos nach Sibiu konnte somit von 119 auf 83 km verkürzt werden.

Die Strecke wurde am 25. November 1897 in Betrieb genommen. 
 
Nach Ende des Ersten Weltkrieges gelangte die hier beschriebene Strecke an Rumänien und wurde von der staatlichen Eisenbahngesellschaft CFR übernommen.

Heutige Situation 
Die Strecke ist nicht elektrifiziert und überwiegend zweigleisig; eingleisig sind die Abschnitte zwischen Sibiu hc. und Orlat, zwischen Săliște und Apoldu de Sus bzw. Miercurea Sibiului und Cunța sowie zwischen Sebeș und Vințu de Jos. Es verkehren täglich vier Schnellzüge. Auch für den Güterverkehr ist die Verbindung von Bedeutung.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Rumänien
Bahnstrecke SibiuVintu de Jos
Bahnstrecke SibiuVintu de Jos